Э́ндре Шик (; 2 апреля 1891, Будапешт, Австро-Венгрия — 10 апреля 1978, Будапешт, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный деятель, министр иностранных дел Венгерской Народной Республики (1958—1961).

Биография 
Выпускник Будапештского университета, адвокат. Во время Первой мировой войны был офицером австро-венгерской армии. С 1917 года — военнопленный, до марта 1918 года находился в Даурском лагере в Забайкалье, затем проживал на станции Хилок, давал местным жителям уроки английского, французского, немецкого языков. Женился на местной жительнице Е. В. Тотской. В октябре 1919 года уехал в Верхнеудинск. Работал сотрудником венгерской газеты «Форрадалом» («Революция»), выходившей в Иркутске, газеты «Советская Сибирь». Осенью 1922 года был направлен в Читу в МИД Дальневосточной Республики (ДВР). С ликвидацией ДВР — член Читинского ревтрибунала.

Окончил Институт красной профессуры в Москве.
 1927—1936 гг. — профессор Университета народов Востока,
 1938—1941 гг. — научный сотрудник Института истории,
 1943—1945 гг. — научный сотрудник Института этнографии АН СССР.

С 1945 года в Венгрии.
 1947—1948 гг. — советник МИД,
 1948—1949 гг. — посол ВНР в США,
 1949—1953 гг. — заведующий главным политическим отделом Министерства иностранных дел, директор Дипломатической академии,
 1953—1958 гг. — заместитель министра,
 1958—1961 гг. — министр иностранных дел ВНР.

С 1965 года — председатель Всевенгерского совета мира.

Автор научных трудов по истории колониальных стран, этнографии, автобиографического романа «Годы испытаний», в котором дал подробную картину жизни забайкальцев в 1918—1919 годах. Тираж книги «Vihar a levelet…» из его многотомных мемуаров, вышедшей в 1970 году, был изъят на следующий день после поступления в продажу — возможно, из-за детального изображения сталинского репрессий, обрушившихся на обвинённых в троцкизме коммунистов, включая венгерскую эмиграцию, после убийства Кирова.

Переводил произведения А. П. Чехова на венгерский язык. За четырёхтомную «Историю Чёрной Африки» удостоен  в 1965 году.

Награды и звания 
 орден Дружбы народов (02.04.1976)
 Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1968)

Примечания

Ссылки 
http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC13280/13798.htm

Персоналии:Дальневосточная республика
Коммунисты Венгрии
Революционеры Венгрии
Министры иностранных дел Венгрии
Послы Венгрии в США
Африканисты
Историки Венгрии
Историки-марксисты
Переводчики Венгрии
Члены КПСС
Сотрудники Института истории АН СССР
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Выпускники Будапештского университета
Выпускники Института красной профессуры
Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Переводчики на венгерский язык
Лауреаты Государственной премии Венгрии
Члены Венгерской социалистической рабочей партии